El nombre Francisco Sobrino puede referirse a:
 Francisco Sobrino Morillas, religioso y obispo español del siglo XVI-XVII.
 Francisco Sobrino, lexicógrafo del siglo XVIII.
 Francisco Sobrino Iglesias, médico del siglo XIX.
 Francisco Sobrino Ochoa (Guadalajara, 1932 − Bretaña, 2014), escultor.